Amerikai Egyesült Államok
 Fair Oaks (Arkansas)
 Fair Oaks (Florida)
 Fair Oaks (Georgia)
 Fair Oaks (Indiana)
 Fair Oaks (Mendocino megye, Kalifornia)
 Fair Oaks (San Joaquin megye, Kalifornia)
 Fair Oaks (New York)
 Fair Oaks (Oklahoma)
 Fair Oaks (Oregon)
 Fair Oaks (Fairfax megye, Virginia)
 Fair Oaks (Henrico megye, Virginia)

 Fair Oaks híd – Az American folyó felett átívelő műtárgy
 Fair Oaks Mall – bevásárlóközpont a virginiai Fairfaxben
 Fair Oaks megállóhely – könnyűvasúti megállóhely a kaliforniai Sunnyville-ben
 Fair Oaks (történelmi hely) – történelmi jelentőségű lakóház a Mississippi állambeli Natchezben